Гочевское городище — археологический комплекс на реке Псёл, расположенный в Беловском районе Курской области. Представляет собой остатки одного из крупных городов Курской земли. Ю. А. Липкинг и вслед за ним некоторые исследователи отождествляют исчезнувший город с летописным Римовом. В 1629 году его место было известно как Мужетцкое городище, в 1647 году фигурирует как Гочевское городище. Архивные поиски позволили установить реальное название города — Му́жеч. В XV веке он входил в состав Еголдаевой тьмы. Упоминался как Можеч в дипломатической переписке 1540 года.

Изучение Гочевского городища 
Гочевский археологический комплекс впервые описан в 1891 году. В 1904 году выявлен курганный могильник. Первые раскопки здесь были произведены в 1909 году археологом Д. Я. Самоквасовым. Помимо него, остатки города исследовали К. П. Сосновский, П. С. Рыков, В. С. Львович, В. Н. Глазов, И. И. Ляпушкин, Б. А. Шрамко, А. П. Моця, А. В. Кашкин, Г. Ю. Стародубцев, О. А. Щеглова и другие учёные.

В 1937 и 1939 годах раскопки Гочевского городища провёл известный археолог Б. А. Рыбаков, найдя сыродутные металлургические горны, различные бытовые изделия (железные ножи и топор, бронзовый наконечник стрелы, костяная игла с орнаментом, глиняные и шиферные пряслица, глиняные грузила), обломки керамической посуды и другие предметы. На склоне городищенского холма Рыбаков встретил остатки бревенчатых жилых построек, стены и пол которых были обмазаны глиной.

Описание комплекса 
Гочевский археологический комплекс состоит из двух укреплённых частей («Крутой курган» и «Царский дворец»), а также прилегающего к ним неукреплённого посада и двух могильников. Наиболее ранние погребения курганного могильника датируются концом X — началом XI века, основная масса — XI—XII веками. В дальнейшем городской некрополь переносится в другое место. Предположительно, это грунтовый могильник на северо-востоке селища.

Первые следы проживания людей на территории городища «Крутой курган» и окрестных селищ относятся к скифскому времени. В дальнейшем здесь обитали северяне (носители роменской археологической культуры), позднее вошедшие в состав древнерусской народности. Местные жители занимались земледелием и скотоводством. Город находился на крутом стометровом мысу, окаймлённом с юга и востока излучиной реки, с севера — глубоким и широким логом, а с запада — крепостным валом. Строительство Мужеча было обусловлено необходимостью обслуживания торгового пути из Киева в Булгар. Расцвет города пришёлся на XII—XIII века. В XIV—XV веках цитаделью Мужеча становится замок «Царский дворец». В начале XVI века город был покинут жителями. Вплоть до XVII века его округа именовалась Мужецкой волостью и входила в состав Путивльского уезда.

Примечания

Литература 
 
 
 
 Рыков П. С. Юго-восточные границы радимичей (раскопки курганного могильника близ с. Гочево Обоянского уезда Курской губернии) // Ученые записки Саратовского университета. Т. I. Вып. 3. Саратов, 1923.

Ссылки 
 
 
Городища Курской области
Славянские городища
Скифские городища
Беловский район Курской области